En fremmed banker på kan referere til:

 En fremmed banker på (film fra 1956) − en amerikansk film fra 1956 af William Witney (eng.: Stranger at My Door)
 En fremmed banker på (film fra 1959) − en dansk film fra 1959 af Johan Jacobsen, med manuskript af Finn Methling
 En fremmed banker på (film fra 1981) − en dansk dokumentarfilm fra 1981 af Saul Shapiro efter eget manuskript
 En fremmed banker på (film fra 1990) − en amerikansk film fra 1990 af John Schlesinger, med manuskript af Daniel Pyne (eng.: Pacific Heights)
 En fremmed banker på (film fra 1994) − en amerikansk film fra 1994 af Michael Miller, efter roman af Danielle Steel (eng.: A Perfect Stranger)